Гэ Ю (; род. 1957) — китайский актёр.

Обладатель премии Золотой петух 1993 года в номинации лучший актёр за фильм 1993 года After Separation. Признан лучшим актёром (Best Actor Award) на Каннском кинофестивале 1994 года за игру в фильме 1994 года Жить. Признан лучшим актёром 2002 года согласно 25-й премии Hundred Flowers Awards за фильм 2001 года Big Shot’s Funeral.

Состоит в браке с 1988 года, однако не имеет детей.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Примечания

Ссылки и источники 
 

Лауреаты премии «Золотой петух» лучшему актёру
Обладатели приза за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля